Alexandre Doisy (né en 1980), saxophoniste français ;
 Edward Adelbert Doisy (1893-1986), biochimiste américain ;
 Gaston Doisy (1905-1992), architecte de la région lilloise  ;
 Georges Pelletier-Doisy (1892-1953), aviateur français ;
 Jean Doisy (1900-1955), auteur belge de bande dessinée.

Voir aussi 
 Château Doisy Daëne ;
 Château Doisy-Dubroca ;
 Château Doisy-Védrines ;
 Passage Doisy.